Arena Samcheonpo - przeznaczona do koszykówki hala sportowa znajdująca się w mieście Samcheonpo, w Korei Południowej. W tej hali swoje mecze rozgrywa drużyna Samcheonpo BC. Hala może pomieścić 1 770 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej